Hipponix imbricatus är en snäckart. Hipponix imbricatus ingår i släktet Hipponix och familjen Hipponicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
imbricatus